Аманда Мишел Сајфред (; Алентаун, 3. децембар 1985) америчка је глумица, певачица, песникиња и бивши дечји модел. Каријеру је започела као дечји модел кад је имала једанаест година, а са петнаест је почела да глуми, прво у мањим улогама, а касније у улогама у телевизијским серијама Како се свет окреће и Сва моја деца. Међународни успех постигла је захваљујући улогама у филмовима Опасне девојке (2004), -{Mamma Mia!}- (2008), Писма Јулији (2010), Црвенкапа (2011) и Јадници (2012).

Улоге 

|-
| 1999. || Како се свет окреће || -{As the World Turns}- || Лусинда „Луси“ Монтгомери || Серија; 1999–2001.
|-
| 2002. || Сва моја деца || -{All My Children}- || Џони Стафорд || Серија; 2002–03.
|-
| 2004. || Вероника Марс || -{Veronica Mars}- || Лили Кејн || Серија; 2004–06.
|-
| 2004. || Опасне девојке || -{Mean Girls}- || Карен Смит ||
|-
| 2004. || Ред и закон: Одељење за жртве || -{Law & Order: Special Victims Unit}- || Тенди Мекејн || Серија
|-
| 2005. || Девет живота || -{Nine Lives }- || Саманта ||
|-
| 2005. || Доктор Хаус || -{House M.D.}- || Пам || Серија
|-
| 2005. || Амерички пиштољ || -{American Gun }- || Маус ||
|-
| 2006. || Алфа дог || -{Alpha Dog}- || Џули Бикли ||
|-
| 2006. || Дивља врата || -{Wildfire}- || Ребека || Серија
|-
| 2006. || Место злочина || -{CSI: Crime Scene Investigation}- || Лејси Фин || Серија
|-
| 2006. || Цигани, луталице и лопови || -{Gypsies, Tramps & Thieves}- || Криси || Краткометражни филм
|-
| 2006. || Правда || -{Justice}- || Ен Дигс || Серија
|-
| 2006. || Велика љубав || -{Big Love}- || Сара Хенкинсон || Серија; 2006–11.
|-
| 2008. || Краткодневница || -{Solstice}- || Зои ||
|-
| 2008. || -{Mamma Mia!}- || -{Mamma Mia!}- || Софи Шеридан ||
|-
| 2008. || Званична селекција || -{Official Selection}- || Емили || Краткометражни филм
|-
| 2008. || Амерички тата || -{American Dad!}- || Ејми || Серија
|-
| 2009. || Буги вуги || -{Boogie Woogie}- || Пејџ Опенхајмер ||
|-
| 2009. || Окрутна Џенифер || -{Jennifer's Body}- || Ниди ||
|-
| 2009. || Клои || -{Chloe}- || Клои ||
|-
| 2010. || Драги Џоне || -{Dear John}- || Савана Кертис ||
|-
| 2010. || Писма Јулији || -{Letters to Juliet}- || Софи ||
|-
| 2011. || Црвенкапа || -{Red Riding Hood}- || Валери ||
|-
| 2011. || Џак чекића || -{A Bag of Hammers}- || Аманда ||
|-
| 2011. || На време || -{In Time}- || Силвија Вајс ||
|-
| 2012. || Крај љубави || -{The End of Love}- || Аманда ||
|-
| 2012. || Нестала || -{Gone}- || Џил ||
|-
| 2012. || Јадници || -{Les Misérables}- || Козета ||
|-
| 2013. || Лавлејс || -{Lovelace}- || Линда Лавлејс ||
|-
| 2014. || Ко преживи, причаће || -{A Million Ways to Die in the West}- || Луиз ||
|-
| 2020. || Скуби-Ду! || -{Scoob!}- || Дафне Блејк (глас) ||
|-
| 2020. || Манк || -{Mank}- || Марион Дејвис ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1985.
Америчке глумице
Америчке певачице
Добитници награде Еми
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Сателит